Adventure Island — тематический парк развлечений в городе Саутенд-он-Си, Эссекс, Англия. Вход в парк бесплатный, деньги взимаются только за пользование аттракционами. Базовая цена билета — 1,60 £, различные аттракционы требуют различное количество билетов для входа. Также существуют абонементы, которые представляют собой наручные браслеты и позволяют пользоваться аттракционами парка в течение дня без ограничений. Взрослый абонемент «Big Adventure Band» стоит 22 £ в высокий сезон и 18 £ — в низкий; детский абонемент «Junior Band», предназначенный для детей ростом до 1,2 м, стоит, соответственно, 15 £ и 12 £; для совсем маленьких детей существует абонемент «Mini Band» стоимостью 10 £ и 7 £.

Режим работы 
Время открытия парка аттракционов Adventure Island меняется в зависимости от времени года.

Летом парк открывается в 11:00, закрывается в зависимости от погоды и освещённости в период с 20:00 до 23:00. Парк работает 7 дней в неделю без выходных и праздников.

В зимние месяцы Adventure Island открывается только по выходным и праздникам в 11 утра. Парк заканчивает свою работу с 16:00 до 17:00 в зависимости от погоды и посещаемости.

Уточняйте режим работы парка Adventure Island на официальном сайте.

Ссылки 
 Официальный сайт Adventure Island
 Любительский сайт о парке Adventure Island

Достопримечательности Эссекса
Саутенд-он-Си
Парки развлечений в Англии